Flip est un mot employé pour désigner divers sujets

Sport 
 la marque de snowboard et skateboard Flip ;
 un saut en patinage artistique : le flip ;
 un saut en gymnastique : le flip ou flip flap
 un trick de skateboard également appelé kickflip ;
 Flip, un coup au tennis de table ;

Boissons 
 une boisson alcoolisée chaude : le flip ;
 un cocktail alcoolisé à base de jaune d’œuf : le  flip, par exemple : le porto-flip ;

Jeux 
 le festival des jeux de Parthenay : FLIP pour Festival ludique international de Parthenay ;
 les trophées Flip décernées lors de ce festival ;
 un jeu de société traditionnel pour deux joueurs : le flip ;

Séries télévisées 
 Flip, série télévisée américaine diffusée entre 1970 et 1974.
 Flip et compagnie, série télévisée québécoise.

Personnages de fiction 
 Flip la grenouille, un personnage de dessin animé des années 1930 conçu par Ub Iwerks ;
 Flip la sauterelle, un personnage dans le dessin animé Maya l'abeille.

Autres 
 une technique de microscopie de fluorescence (Fluorescence Loss in Photobleaching) ;
 Un dessinateur seine-et-marnais du  : Flip (pseudonyme de Jean Philippe (1917-2004)).
 RP FLIP (FLoating Instrument Platform), une station dérivante flottante océanographique américaine d'étude scientifique.
 Flip, album de Lomepal.

Notes et références 

Acronyme
Homonymie d'acronyme